

Patronyme 

 Adam Greenberg (né Grinberg en 1939), directeur de la photographie polonais ;
 Adam Greenberg (1981-), voltigeur de baseball ;
 Aharon-Ya'akov Greenberg (1900-1963), homme politique israélien ; 
 Alan Greenberg (1950-), réalisateur, scénariste, photographe et auteur américain ;
 Andy Greenberg, un journaliste américain spécialisé dans les technologies ;
 Arnold Greenberg, homme d'affaires américain ;
 Bryan Greenberg (1978-), acteur américain ;
 Clement Greenberg (1909-1994), critique d’art américain ;
 Drew Z. Greenberg, scénariste américain ;
 Gerald B. Greenberg (1936-2017), monteur américain ;
 
 Harold Greenberg (1931-1996), homme d'affaires québécois ;
 Ian Greenberg (1942-2022), homme d'affaires canadien ;
 Jay Greenberg (1991-), compositeur américain ;
 Jess Greenberg (née en 1994), guitariste britannique ;
 Joanne Greenberg (1932-), romancière américaine ;
 Joseph Greenberg (1915-2001), linguiste américain connu pour son travail en classification et typologie linguistique ;
 Maurice R. Greenberg, ancien dirigeant de la compagnie d'assurance américaine American International Group (AIG) ;
 Seymour Greenberg (1920-2006), joueur de tennis américain ;
 Uri Zvi Greenberg (1896-1981), poète israélien.

Oeuvre 

Greenberg, film sorti en 2010, réalisé par Noah Baumbach.

Patronyme juif
Patronyme anglais